Weywot peut désigner :
 Weywot, fils de Quaoar (mythologie) dans la mythologie du peuple Tongva
 Weywot, satellite du transneptunien (50000) Quaoar nommé d'après le précédent.